Amante – persona amata fuori dal matrimonio
Amante – partner sessuale fuori dal matrimonio
Amante – persona con cui si commette adulterio
Amante – nome proprio di persona, variante di Amanzio

Pagine correlate 
L'amante

Altri progetti